Джэбэхэ, Чжебке, Жэбгэ () — монгольский военачальник и нойон-тысячник из рода джалаир.

Биография 
В 1196 году, отправляясь на войну с татарами, Чингисхан попросил помощи у своего товарища, вождя племени джуркин. Однако на просьбу союзника джуркины не откликнулись, а в отсутствие Чингиса и вовсе напали на монгольские становища, учинив грабёж и убив нескольких человек. За это Чингисхан, покончив с татарами, выступил против джуркинов и разгромил их. Среди немногих выживших и захваченных в плен оказались сыновья джалаира Тергету-Баяна: Гуун-Ува, Чилаун-Хайчи и Джэбэхэ. Гуун-Ува и Чилаун-Хайчи отдали на службу Чингисхану своих сыновей (один из них, Мухали, впоследствии стал одним из виднейших монгольских полководцев), а Джэбэхэ был передан младшему брату Чингиса Хасару. Представляясь матери Чингисхана и Хасара Оэлун, Джэбэхэ подарил ей найденного в джуркинских кочевьях мальчика Борохула, которого та взяла к себе на воспитание. За заслуги перед Чингисханом Джэбэхэ впоследствии получил статус нойона-тысячника. 

Спустя несколько лет после объединения монгольских племён в единое государство между Чингисханом и его братьями вспыхнула ссора: поверив клевете шамана Тэб-Тенгри о намерении Хасара занять монгольский престол, Чингис приказал взять младшего брата под стражу и увёл у него большую часть людей. Испугавшись возможной расправы как над одним из сподвижников Хасара, Джэбэхэ бежал в Баргуджин-Токум, и дальнейшая его судьба неизвестна.

Семья

В культуре 
Джэбэхэ упоминается в романе И. К. Калашникова «Жестокий век» (1978).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Военачальники по алфавиту
Военачальники Монгольской империи
Военачальники XIII века